Īrānshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Īrānshahr (kommun, lat 27,62, long 60,21), Sistan och Baluchistan, 
 Īrānshahr (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar